Список наград и номинаций украинской певицы Светланы Лободы (также известной как Loboda) включает все премии и номинации, полученные ею с начала музыкальной карьеры в 2003 году.

Государственные награды 
 2013 — Заслуженный артист Украины

Общественные награды

Виктория

Высшая лига

ЖАРА Music Awards

Золотой граммофон

Песня года

Премия Муз-ТВ

Премия RU.TV

Реальная премия MusicBox

BraVo

Fashion People Awards

M1 Music Awards

TopHit Music Awards

YUNA

ZD Awards

Прочие премии

Примечания 

Светлана Лобода
Лобода, Светлана